Wilhelm Zais ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Zais (Politiker, 1772) (1772–1840), deutscher Fabrikant und Politiker, MdL Württemberg
 Wilhelm Zais (Politiker, 1798) (1798–1861), deutscher Politiker, MdL Nassau